Velika nagrada Južne Afrike 1965 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1965. Odvijala se je 1. januarja 1965.

Jackie Stewart se je prvič uvrstil med dobitnike točk. Dave Charlton, Paul Hawkins, Jackie Pretorius in Stewart so odpeljali prvo dirko v karieri, Clive Puzey edino, Trevor Blokdyk, Neville Lederle, Tony Maggs, Brausch Niemann, Ernie Pieterse, David Prophet in Doug Serrurier pa svojo zadnjo.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 85
| 2:06:46,0
| 1
| 9
|-
! 2
| 1
|  John Surtees
| Ferrari
| 85
| + 29,0 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 3
|  Graham Hill
| BRM
| 85
| + 31,8 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 6
|  Mike Spence
| Lotus-Climax
| 85
| + 54.4 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 9
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 84
| +1 krog
| 8
| 2
|-
! 6
| 4
|  Jackie Stewart
| BRM
| 83
| +2 kroga
| 11
| 1
|-
! 7
| 12
|  Jo Siffert
| Brabham-BRM
| 83
| +2 kroga
| 14
| 
|-
! 8
| 7
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 81
| +4 krogi
| 3
| 
|-
! 9
| 18
|  Paul Hawkins
| Brabham-Ford
| 81
| +4 krogi
| 16
| 
|-
! 10
| 20
|  Peter de Klerk
| Alfa Romeo
| 79
| +6 krogov
| 17
| 
|-
! 11
| 15
|  Tony Maggs
| Lotus-BRM
| 77
| +8 krogov
| 13
| 
|-
! 12
| 16
|  Frank Gardner
| Brabham-BRM
| 75
| +10 krogov
| 15
| 
|-
! 13
| 25
|  Sam Tingle
| LDS-Alfa Romeo
| 73
| +12 krogov
| 20
| 
|-
! 14
| 19
|  David Prophet
| Brabham-Ford
| 71
| +14 krogov
| 19
| 
|-
! 15
| 2
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 66
| Vžig
| 6
| 
|-
! NC
| 14
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 50
| +35 krogov
| 12
| 
|-
! Ods
| 11
|  Jo Bonnier
| Brabham-Climax
| 42
| Sklopka
| 7
| 
|-
! Ods
| 10
|  Jochen Rindt
| Cooper-Climax
| 39
| El. sistem
| 10
| 
|-
! Ods
| 17
|  John Love
| Cooper-Climax
| 20
| Pog. gred
| 18
| 
|-
! Ods
| 8
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 11
| Vžig
| 9
| 
|-
! DNQ
| 28
|  Trevor Blokdyk
| Cooper-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 23
|  Neville Lederle
| Lotus-Climax
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 21
|  Doug Serrurier
| LDS-Climax
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 27
|  Brausch Niemann
| Lotus-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 22
|  Ernie Pieterse
| Lotus-Climax
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 24
|  Clive Puzey
| Lotus-Climax
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 29
|  Jackie Pretorius
| LDS-Alfa Romeo
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 32	
|  Dave Charlton
| Lotus-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1965
1965